Villa Mirabello a Lentate sul Seveso in provincia di Monza
 Villa Mirabello a Milano
 Villa Mirabello a Monza, nel Parco della Villa Reale
 Villa Mirabello a Varese